Charles Henry Cooper ist der Name folgender Personen:

* Charles Henry Cooper (Antiquar) (1808–1866), englischer Antiquar 
 Charles Henry Cooper (Richter) (1865–1946), US-amerikanischer Anwalt und Richter
 Charles Henry Cooper (1926–1984), US-amerikanischer Basketballspieler, siehe Chuck Cooper (Basketballspieler)